Коннахта () — группа династий, произошедших от Конна Кеткатаха. Наиболее знаменитыми её представителями были пять сыновей Эохайда Мугмедона: Брион, Айлиль, Фиахра, Ниалл и Фергус Каэх. Все пятеро были основателями новых ирландских династий; потомки Бриона и особенно Ниалл доминировали в политической, религиозной и культурной жизни Ирландии следующие двенадцать сотен лет и даже больше.

Семейное древо Коннахта 
     
  Конн Ста Битв
  |
  |
  |                |     |     |    |      |
  |                |     |     |    |      |
  Арт Оэнфер    четыре других сына   Фиахра Суиге, предок
  |                                         Дал Фиахрах Суиге
  |
  Кормак мак Айрт
  |
  |
  Кайрпре Лифехайр
  |
  |
  Фиаха Срайбтине
  |
  |
  Муйредах Тирех
  |
  |
  Эохайд Мугмедон
  |                                           
  |___
  |        |         |     |       |
  |        |         |     |       |
  Брион  Фиахра   Айлиль Ниалл  Фергус
                           |
  _|___
  |              |      |      |        |         |                  |            
  |              |      |      |        |         |                  |            
 Коналл Гулбан Энда  Эоган  Кайрпре  Лоэгайре  Коналл Кремтайнне  Фиаху

См. также 
 Уи Бриуйн
 Уи Фиахрах
 Кенел Конайлл
 Кенел Эогайн
 Уи Нейллы

История Ирландии
Королевские династии Европы